Berjozovka kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Berjozovka (ort i Vitryssland, lat 53,72, long 25,50), 
 Berjozovka (vattendrag i Vitryssland, Vitsebsks voblast), 

Robotskapade Belarusförgreningar